Körnung steht für:

 Korngröße, die Größe von Partikeln
 im bodenkundlichen Sinn die Bodenart
 die Feinheit von Schleifmitteln, siehe Schleifmittel#Klassifizierung_der_Korngröße
 Körnigkeit, die Struktur einer fotografischen Schicht, siehe Korn (Foto)
 eine typisch kegelige Vertiefung in Werkstücken, siehe Körner (Werkzeug)